«После дождя» — название нескольких картин:
 «После дождя» — картина Фёдора Васильева, написанная в 1869 году.
 «После дождя» — картина Архипа Куинджи, написанная в 1879 году.
 «После дождя» — картина Алексея Саврасова, написанная в 1880-х годах.
 «После дождя» — картина Аполлинария Васнецова, написанная в 1887 году.
 «После дождя» (или «Мокрая терраса») — картина Александра Герасимова, написанная в 1935 году.Часть названия:
 «После дождя. Просёлок» — картина Фёдора Васильева, написанная в 1867—1869 годах.
 «После дождя. Плёс» — картина Исаака Левитана, написанная в 1889 году.